Ремон () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Ремон, Виктор Юрбен (1773—1859) — французский военный деятель, бригадный генерал, барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Ремон, Жан-Бернар (1926—2016) — французский дипломат, консервативный государственный и политический деятель.
 Ремон, Жан-Мишель (1766—1837) — французский химик, разработал синюю краску, известную под названием «ремоновой сини».
 Ремон, Жан Шарль Жозеф (1795—1875) — французский художник.
 Ремон, Хосе (1908—1955) — президент Панамы в 1952—1955.
 Другое 
 Ремон — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.